Westcott désigne notamment :

Patronyme 

Brooke Westcott (1825-1901), théologien anglais ;
Dennis Westcott (1917-1960), joueur de football anglais ;
Duvie Westcott (1977-), joueur de hockey sur glace canadien ;
Ed Westcott (1922-2019), photographe américain ;
Gordon Westcott (1903-1935), acteur américain ;
Helen Westcott (1928-1998), actrice américaine.

Toponyme 
 Westcott, village situé en Angleterre.